Тихано́вич (, ; ) — білоруське  польське або українське прізвище, яке утворене від чоловічого імені Тихон.

Походження 

Існує дві гіпотези щодо походження прізвища Тиханович. Згідно з першою, в її основі лежить канонічне чоловіче ім'я Тихон/Тихін, вірніше його білоруський варіант Ціха (Ціхай). Ім'я Тихон, в свою чергу, утворене від грецького слова «eutychon», що означає «щасливий».

В історії православ'я відомо сім святих покровителів цього імені, а тому воно часто зустрічалося в святцях і було досить поширеним на території Русі-України.

Крім того, іноді ім'я Тихон (Ціхан) було похідним від Євтихій або Тихомир.

За другим припущенням, прізвище Тиханович сходить до прізвиська Тиха («Тихоня»), який містить вказівку на скромність характеру. Але ця версія менш правдоподібна.

Це були присвійні прикметники з суфіксами -ович, спочатку вказують на ім'я голови сімейства. Таким чином, нащадок людини, що має ім'я Тиха, з часом отримав прізвище Тиханович..

Відомі носії 

 Тиханович Олександр Григорович (1952—2017) — радянський і білоруський естрадний співак, колишній учасник ансамблю «Вераси».
 Тиханович Михайло Григорович (1920—2003) — радянський військовослужбовець, учасник Другої світової війни, повний кавалер ордена Слави.

Примітки